Het tennistoernooi van Wimbledon in 2009 werd bij de mannen in het enkelspel van maandag 22 juni tot en met zondag 5 juli gehouden in de Londense wijk Wimbledon. Rafael Nadal won vorig jaar het toernooi op het Engelse gras, maar kon zijn titel niet verdedigen vanwege een knieblessure.

Het toernooi werd gewonnen door Roger Federer, die als tweede geplaatst was. Hij won in vijf sets (5-7, 7-66, 7-65, 3-6, 16-14) van de Amerikaan Andy Roddick die in de halve finale publieksfavoriet Andy Murray had verslagen. Federer rekende in de halve finale af met Tommy Haas.

Door de winst van Federer kwam het aantal grandslamoverwinningen van de Zwitser op 15. Hij nam hiermee het record over van de Amerikaan Pete Sampras, die er 14 had.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 32 spelers van het speciale 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' een geplaatste status. Het 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' bij de mannen was gebaseerd op de ATP-ranglijst, waarbij de prestaties op gras van de afgelopen twee jaren zwaarder telden: de ATP-punten op gras van het afgelopen jaar werden verdubbeld en het beste grasresultaat van het jaar daarvoor werd voor 75 procent extra meegeteld. Het speciale plaatsingssysteem werd toegepast van 2002 tot en met 2019. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee ronden.

De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 2009